Мария-Ланковиц () — ярмарочная община в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Фойтсберг. . Официальный код  —  61632.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Ример (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 13 мест.
 АНП занимает 2 места.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Города Штирии